Partikel (von lateinisch particula ‚Teilchen‘) steht für:

 Partikel (Grammatik), eine Wortart oder ein Oberbegriff einiger Wortarten
 Partikel (Band), ein britisches Jazztrio
 Partikel (Hostie), Teil einer gewandelten Hostie
 in der Computergrafik ein Bestandteil eines Partikelsystems
 in manchen Bedeutungen synonym zu Teilchen, siehe Teilchen #Verwandte Begriffe

Partikel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Partikel (1888–1945), deutscher Landschaftsmaler
Sigrid Partikel (* 1964), deutsche Juristin und Richterin

Siehe auch:
 Nanopartikel (Teilchen)
 Teilchen (Begriffsklärung)